{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Haku
|nombre_ja = 白
|nombre_ja_latino = Haku
|sexo = Masculino 
|fechanacimiento = 9 de enero
|edad = 
|sangre = O
|canon = 
|primeraaparicion = Manga Capítulo 15Anime Episodio 9
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre =
|edad = 15 (Fallecido)
|altura = 158 cm
|peso = 43,2 kg
|ocupación = 
|aldea = Aldea Oculta de la Niebla
|pais = País del Agua
|maestro = Zabuza Momochi
|equipo = Zabuza MomochiHaku
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = Secundario
|familia = 

|seiyu = Mayumi Asano
|doblador =  Ana Esther Alborg Carola Vázquez
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =Jutsu
|listatecnicas =Sensatsu SuishōMakyō HyōshōHijutsu Sensatsu Suishō
|listaextra1 =
|tipoextra2 =
|listaextra2 =
}}

 es un personaje del manga y anime Naruto. Posee una técnica de línea sucesoria (llamada Kekkei Genkai) especial llamada Hyōton, con la que puede crear y manipular agua en los estados líquido y sólido. Es un ninja muy dotado, que trabajó para Zabuza Momochi.

Historia 

Haku era un niño muy feliz con su madre y padre en una pequeña granja. Un día él estaba en su casa con agua y desarrolla su kekkei genkai (que era la combinación del agua y viento) segundos más tarde su madre descubre esto y le da una bofetada a Haku (en aquella aldea, los shinobi que poseían técnicas de líneas sucesoras eran temidos gracias a los vestigios de la guerra) por lo que Haku promete no hacerlo más, pero su padre ya había visto lo que hizo y, junto a otros aldeanos, mataron a su madre y cuando iban a matar a Haku, él activa el kekkei genkai matando a su padre. Luego de lo sucedido Haku escapa, queda huérfano y pobre en la calle.

Zabuza Momochi lo encontró un día y le ofreció acompañarle para poder usar sus poderes. Eso hizo feliz a Haku, al notar que a alguien le agradaba por sus poderes y que podía servir para algo o alguien. Desde entonces, el joven le siguió y obedeció en todo, aprendiendo nuevas técnicas. Dado que no consiguieron tener éxito en un golpe de Estado en el País del Agua, ambos se convirtieron en ninjas renegados de la Aldea Oculta de la Niebla.

Se consideraba a sí mismo como una herramienta de Zabuza, la cual no podía tener sentimientos ni deseos propios, y él era feliz siéndolo.

El País de la Ola 
Zabuza y Haku fueron contratados por Gatō para asesinar a Tazuna, un constructor de puentes del pequeño País de la Ola.

Zabuza se presentó delante de los guardaespaldas del constructor, Kakashi Hatake, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki y Sakura Haruno, y luchó contra ellos. Antes de ser finalmente derrotado, fue rescatado por Haku gracias a un engaño, en el que hizo creer a los otros que era un cazador que iba tras él, y que le había matado, cuando en realidad la técnica usada solo le había dejado inconsciente pero cercano a la muerte.

Durante la batalla entre Haku y Sasuke, Haku realiza jutsus con una sola mano, cosa que sorprende a Kakashi puesto que nunca había conocido a alguien que realizase técnicas usando solo una mano. Tras una dura batalla contra Naruto y Sasuke, Haku se da cuenta de que Naruto era mucho más fuerte de lo que aparentaba y que contaba con el poder de derrotarlo. Esto hace que pierda el sentido de vivir (que era ser una herramienta útil para Zabuza) y prefiere morir.

Justo en el momento en el que iba a permitir que Naruto le matara, vislumbra que Zabuza está en peligro y se transporta frente a él para protegerle. Al hacerlo, es atravesado por el ``Raikiri´´
de Kakashi y muere.

Cuando Haku muere, Zabuza usa esta oportunidad para continuar con la pelea, pues no parece que su muerte le haya afectado en un principio. Tras la pelea y los hechos posteriores, Zabuza eligió morir al lado de Haku porque finalmente se dio cuenta de lo que se había preocupado por él. Fueron enterrados juntos.

La muerte de Haku es más violenta en el manga, donde Kakashi le atraviesa el pecho por completo. En el anime no se ve que consiga traspasarle, aunque igualmente muere.

Este acontecimiento hizo que más tarde Naruto se propusiera seguir un camino del ninja distinto al del joven, en el que no se viera nunca convertido en una arma de nadie, y pudiera seguir sus propios deseos y su voluntad.

Naruto: Shippūden
Haku es recordado en el Shippūden durante el entrenamiento de Naruto para aprender a crear el Fūton: Rasen Shuriken. Aparece también en el capítulo 515 como uno de los ataúdes que invoca Kabuto Yakushi, y es nombrado como uno de los ninjas lo suficientemente fuertes como para hacerse fama por sí mismos. Posteriormente junto con Zabuza Momochi, Gari y Pakura se encuentra con la división de Kakashi Hatake, se revela que el nombre de su clan era Yuki (nieve) y sonríe al saber que Naruto, además de ser fuerte, se ha convertido en alguien admirable.

Su alma es liberada del control de Kabuto cuando vuelve a sacrificarse para salvar la vida de Zabuza, casi una repetición de su anterior pelea al comienzo de la serie.

Técnicas Y Habilidades 
Hyoton:(Elemento hielo) Haku tiene la habilidad de controlar el agua y el viento para crear hielo mediante su chakra. Esto asombra a Kakashi, que nunca antes ha visto a alguien capaz de hacer jutsus con una mano. 

'''Hijutsu Sensatsu Suishō': (Jutsu secreto: 1000 agujas mortales): Esta técnica hace levitar agua alrededor del usuario y la congela en forma de agujas, que pueden ser lanzadas al enemigo.

'Hijutsu Makyō Hyōshō': (Jutsu secreto: Espejos cristal de Hielo): Esta técnica congela agua que hay alrededor y la transforma en espejos de hielo. Puede introducirse en ellos, y saltar rápidamente entre uno y otro, reflejándose en ellos. Crea así una falsa idea de su localización, y ataca al enemigo en la confusión. También gracias a los espejos puede aumentar su velocidad.

Referencias 

Personajes de Naruto
Andróginos ficticios